Riječ frajer dolazi od njemačke riječi Freier (čit. frajer) koja pak dolazi od njemačke riječi frei (čit. fraj) što znači 'slobodan'. Frajer znači 'slobodni muškarac' to jest 'muškarac koji nema djevojku ili ženu'. 

Takvi muškarci, koji nemaju partnericu, obično se nastoje isticati u društvu i pokazivati svoje vrline ili razgovornim rječnikom rečeno "prave se važni" kako bi pridobili naklonjenost djevojaka. 

Izraz pravi frajer označava frajera koji se ponaša upravo onako kako se to od frajera očekuje. To jest nastoji se pokazati bolji od ostalih muškaraca pred djevojkama.

Riječ frajer u hrvatski jezik ušla je iz govora Nijemaca koji su bili u kontaktu s Hrvatima u doba prije Prvog svjetskog rata. Riječ freier u današnjem nedijalektalno obilježenom njemačkom govoru uglavnom označava korisnika usluga prostitutki, jer se polazi od pretpostavke da ako neki muškarac koristi usluge prostitutki vjerojatno nema partnericu.

Pogrešno je muškarca koji se ponaša frajerski, ali je u vezi ili braku nazivati frajerom.

Ženska verzija riječi frajer je frajla te označava djevojku koja nije u vezi pa se od nje očekuje da svojim ponašanjem pokušava pridobiti naklonjenost muškaraca to jest prikazati se boljom od drugih djevojaka. Frajla koja se ponaša onako kako se to od nje očekuje naziva se prava frajla.